Да́йан Уэ́ббер (), в девичестве — Маргери́т Да́йан Э́мпи (; 29 июля 1932, Лос-Анджелес, Калифорния, США — 19 августа 2008, там же) — американская актриса, фотомодель, танцовщица и каскадёр.

Биография

Ранние годы и личная жизнь 
Маргерит Дайан Эмпи родилась 29 июля 1932 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) в семье писателя  (1883—1963) и его жены Маргерит Эмпи (в девичестве Андрес).

В мае 1955 года Маргерит вышла замуж за Джозефа Уэббер, родила ребёнка, а в июне 1986 года Уэббер подал на развод с ней.

Карьера 
Под именем Маргерит Эмпи она была Playmate мужского журнала «Playboy» в мае 1955 года и вновь в феврале 1956 года.

В 1959—1974 года Дайан появилась в 10-ти фильмах и телесериалах. Её дебютом в кино было роль Мидж в эпизоде «Подводное» телесериала «» (1959), а последней работой в кино стала роль преподавателя танца живота в фильме «» (1974). Уэббер и в реальной жизни преподавала танец живота, чем занималась с 1969 по 1980 года.

В 1957 году Дайан выступила каскадёром фильма «Призрак-водолаз».

Смерть 
76-летняя Дайан скончалась 19 августа 2008 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) от осложнений после операции по поводу рака.

Примечания

Ссылки 
 

Умершие от рака